La saison 2012-2013 du Stade de Reims voit le club faire son retour en première division du championnat de France, 33 ans après leur dernière saison à ce niveau. Elle est la trentième du club champenois dans l'élite.

Le budget prévisionnel se monte à 24 millions d'euros. L'objectif déclaré du club est de simplement se maintenir.



Effectif professionnel

Transferts

Arrivées

Départs

Joueurs utilisés

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Ligue 1

Coupe de France

Coupe de la Ligue 

Le Stade de Reims est éliminé par Troyes en  de finale.

Statistiques

Buteurs en Ligue 1

Passeurs en Ligue 1

Buteurs en Coupe de la Ligue

Cartons

Cartons Jaunes en Ligue 1

Cartons Rouges en Ligue 1

Cartons Jaunes en Coupe de la Ligue

Notes et références 

Reims
2012-2013
Reims